Ланьшань (Линьи) (兰山) — район городского подчинения городского округа Линьи провинции Шаньдун (КНР).
 Ланьшань (Жичжао) (岚山) — район городского подчинения городского округа Жичжао провинции Шаньдун (КНР).
 Ланьшань (Юнчжоу) (蓝山) — уезд городского округа Юнчжоу провинции Хунань (КНР).